En mathématiques, le système F est une extension du lambda-calcul simplement typé ;
 En musique électronique, System F est l'un des pseudonymes de Ferry Corsten, producteur, remixer et DJ d'origine néerlandaise qui joue principalement de la trance.